Nataša Zvereva e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma solo Leach ha partecipato in coppia con Rennae Stubbs.

Stubbs e Leach hanno perso nel 1º turno contro Rene Simpson e Daniel Nestor.

Larisa Neiland e Mark Woodforde hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 6–0 Nicole Arendt e Luke Jensen.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Mark Woodforde (campioni)
 Gigi Fernández /  Cyril Suk (secondo turno)
n/a
 Lisa Raymond /  Mark Knowles (semifinali)

 Rennae Stubbs /  Rick Leach (primo turno) 
 Arantxa Sánchez Vicario /  Emilio Sánchez (primo turno) 
 Mary Joe Fernández /  Alex O'Brien (secondo turno) 
 Kristie Boogert /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1996